Дрейф означает медленное постоянное перемещение чего-либо. В частности:

 Дрейф судна — смещение (снос) судна с линии курса под влиянием ветра. Согласно правилам МППСС-72 - неимение хода относительно движения воды.
 Дрейф (философия) — психогеографический термин Ситуационистского Интернационала.
 Дрейф (ныряние) — разновидность подводного плавания, характеризующаяся использованием естественных течений.
 Дрейф глаза — относительно медленные плавные смещения глаз
 Дрейф генов
 Дрейф льда — движение льда в морях и океанах под влиянием ветра и течений
 Дрейф электронов — относительно медленное движение носителей заряда под действием приложенных электромагнитных полей
 Дрейф материков
 Дрейф островов (например, на озере Шайтан)
 Температурный дрейф — изменение электрических параметров электронного устройства, электронного прибора вызванное изменением внешней температуры среды

Фильмы 
 «Дрейф» () — фильм Полы Дельсоль (Франция, 1964).
 «Дрейф» () — фильм Кристиана Дюгея, снятый в 1993 году, Канада.
 «Дрейф» () — фильм Квентина Ли, снятый в 2000 году, Канада.
 «Дрейф» () — фильм 2006 года, Германия.

См. также 

 От  прямым путём появились сленговый термин «дрифт»:
 Дрифт в автоспорте
 Дрифт в дайвинге